Galassi ist der Familienname folgender Personen: 

 Clelio Galassi (* 1950), san-marinesischer Politiker
 Elvira Galassi di Lorenzo (1883–1954), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Michael Galassi (* 1990), italienischer Biathlet 
 Simona Galassi (* 1972), italienische Boxerin

Galassi steht für:

 Zeno Galassi, einen ehemaligen italienischen Automobilhersteller 

Siehe auch:

 Galasso